

Francia 
 Mommenheim – comune del dipartimento del Basso Reno (Alsazia)

Germania 
 Mommenheim – comune del circondario di Magonza-Bingen (Renania-Palatinato)